Ermita de Sant Baldiri (Cadaqués), església al municipi de Cadaqués (l'Alt Empordà)  
 Ermita de Sant Baldiri de Galliners, ermita gòtica al municipi de Vilademuls (el Pla de l'Estany) 
 Ermita de Sant Baldiri (Lliçà d'Amunt), ermita al barri de Sant Baldiri prop de la Sagrera al municipi de Lliçà d'Amunt  
 Ermita de Sant Baldiri de Solius, ermita al municipi de Santa Cristina d'Aro (el Baix Empordà)  
 Ermita de Sant Baldiri o oratori de Sant Baldiri, capella-oratori a Palafrugell (el Baix Empordà)